Boot Camp (software), een hulpprogramma van Apple voor het installeren van Windows
Boot Camp (film), een Amerikaanse film uit 2007 over heropvoedingskampen
Boot Camp (computerspel), een computerspel van Ocean Software

Bootcamp kan verwijzen naar
Bootcamp (sport), een laagdrempelige manier van buiten sporten